Корабе́льная () — река на территории Украины, в пределах Арбузинского и Первомайского районов Николаевской области. Левый приток реки Южный Буг. Бассейн Чёрного моря.

Описание 
Длина — 18 км, площадь бассейна — 550 км². Уклон реки — 3,2 м/км.

Воду используют для нужд сельского хозяйства и разведения рыб.

Основные притоки: Большая Корабельная (правый) и Малая Корабельная (левый).

Примечания

Литература 
 Ресурсы поверхностных вод СССР. Описание рек и озёр и расчёты основных характеристик их режима. — Т. 6. Украина и Молдавия. — Л., Гидрометеоиздат, 1978. — 172—174 с.
 

Притоки Южного Буга
Реки Николаевской области
Арбузинский район
Первомайский район (Николаевская область)